Inca peut désigner :

Civilisation 
 La civilisation inca était une civilisation précolombienne d'Amérique du Sud.
 Le Sapa Inca ou simplement l'Inca était le dirigeant de l'Empire inca.
 La caste inca était une caste de la civilisation inca formée par les descendants de la tribu inca originelle (par opposition aux autres peuples soumis par celle-ci formant ensemble l'Empire inca).

Culture 

 Inca, un roman en trois tomes d'Antoine B. Daniel sur la conquête de l'Empire inca.
 Inca, un jeu vidéo.

Toponyme 

 Inca, une ville située sur l'île de Majorque (Espagne).

Anatomie 
 inca, os surnuméraire du crane.

Sigle 
INCA est un sigle, qui signifie :
 Institut national canadien pour les aveugles et la santé visuelle.
 Institut national du cancer en France.